Gaiolas são embarcações a motor que, no Brasil, fazem a navegação fluvial, como por exemplo no rio Amazonas ou no rio Tapajós. Originalmente eram barcos a vapor.

Habitualmente são embarcações de acabamento tosco, onde o conforto é mínimo, e os passageiros dormem em redes no convés, o que, segundo a tradição oral, deu origem ao nome gaiolas, pois as redes balançam de um lado para o outro, tal como o balanço dos pássaros nas gaiolas.

Ainda de acordo com a tradição oral, a primeira gaiola navegou no rio São Francisco em 1870.

Actualmente muitas estão sendo transformadas em barcos para passeios turísticos (bateau mouche), e são uma das formas de melhor conhecer e viajar no interior do Brasil.

Embarcações tradicionais